Håkonskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Håkonskär (Föglö, Åland), 
 Håkonskär (Kökar, Åland), 
 Håkonskär, Korpo, Egentliga Finland,

Se även
Håkanskär, Norrtälje kommun

Robotskapade Finlandförgreningar